Vysoká (1024 m) – najwyższy szczyt w Górach Wsetyńskich
 Vysoká (754 m)– szczyt w Małych Karpatach
 Vysoká (1318 m) – szczyt w Niżnych Tatrach
 Vysoká (988 m) – szczyt w Starohorskich Wierchach na Słowacji
 Vysoká (961 m) – szczyt w Starohorskich Wierchach na Słowacji
 Vysoká (957 m) – szczyt w Starohorskich Wierchach na Słowacji
 Wysoka (Vysoká, 1050 m) – szczyt w Pieninach
 Wysoka (Vysoká, 2560 m) – szczyt w Tatrach Wysokich
 Vysoká – wieś w Czechach, w powiecie Bruntál
 Vysoká – wieś w Czechach, w powiecie Mielnik

 Zobacz też
 Wysoka
 Vysoká nad Labem – wieś w Czechach
 Vysoká nad Kysucou – wieś na Słowacji